Pixner ist der Familienname folgender Personen:

 Bargil Pixner OSB (1921–2002), Amateurarchäologe und Benediktinermönch
 Brigitte Pixner, österreichische Autorin
 Franz Pixner (1912–1998), österreichischer Spanienkämpfer, Bildhauer und Maler
 Herbert Pixner (* 1975), Südtiroler Musiker und Komponist